Fremantle – miasto i port w Australii, przedmieścia stolicy  stanu Australii Zachodniej, Perth. Wchodzi w skład jej aglomeracji. Fremantle położone jest przy ujściu Rzeki Łabędziej do Oceanu Indyjskiego
 Fremantle (wcześniej FremantleMedia) – międzynarodowe przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją telewizyjną i filmową, należące do RTL Group, która z kolei stanowi radiowo-telewizyjne skrzydło niemieckiej grupy medialnej Bertelsmann

Osoby o nazwisku Fremantle 

 Thomas Fremantle (1765–1819) – brytyjski admirał
 Thomas Fremantle (1798–1890) – brytyjski arystokrata i polityk, 1. baron Cottesloe
 Thomas Fremantle (1830–1918) – brytyjski arystokrata i polityk, 2. baron Cottesloe
 Thomas Fremantle (1862–1956) – brytyjski arystokrata i polityk, strzelec, olimpijczyk, 3, baron Cottesloe

Zobacz też 

 Fremantle Doctor (Freo Doctor lub po prostu Doctor) – wiatr lokalny, forma bryzy morskiej, występująca w Australii Zachodniej
 Okręg wyborczy Freemantle () – jednomandatowy okręg wyborczy do Izby Reprezentantów Australii, czerpiący swoją nazwę od miasta Fremantle w stanie Australia Zachodnia
 Tramwaje we Fremantle − zlikwidowany system komunikacji tramwajowej w australijskim mieście Fremantle, działającym w latach 1905−1952